Стоянова — женская форма болгарской фамилии . А также топоним.

Известные носительницы  Стоянова, Анна Владимировна (1913 — ?) — учительница, герой Социалистического Труда.
 Стоянова, Десислава (род. 1992) — болгарская лыжница.
 Стоянова, Елена — болгарская оперная певица.
 Стоянова, Красимира — австрийская оперная певица болгарского происхождения.
 Стоянова, Пенка (1950—2019) — болгарская баскетболистка, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Монреале (1976) и серебряный в Москве (1980).
 Стоянова, Радка (род. 1964) — болгарская гребчиха.

Топоним 
 Стоянова — деревня в Октябрьском районе Курской области России.